Російська революція 1905—1907
 Російська революція (1917)
 Лютнева революція 1917
 Жовтневий переворот 1917 (у радянській історіографії «Велика Жовтнева соціалістична революція»)

Революції